L'expression acquis communautaire est utilisée en droit de l'Union européenne pour faire référence à l'ensemble du corpus juridique communautaire, c'est-à-dire à la somme des droits et obligations juridiques qui lient les États-membres.
Le critère de l'acquis communautaire étant l'un des trois critères de Copenhague avec le critère politique et le critère économique, les pays candidats doivent transposer l'acquis communautaire dans leur législation nationale et l'appliquer au plus tard le jour de leur adhésion effective à l'Union.

Selon le glossaire de l'Union européenne, l'acquis communautaire est en évolution constante et comprend :
 la teneur, les principes et les objectifs politiques des traités;
 la législation adoptée en application des traités et la jurisprudence de la Cour de justice;
 les déclarations et les résolutions adoptées dans le cadre de l'Union;
 les actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune;
 les actes convenus dans le cadre de la justice et des affaires intérieures;
 les accords internationaux conclus par la Communauté et ceux conclus par les États membres entre eux dans le domaine des activités de l'Union.

Chapitres de l'acquis

Les 31 chapitres (2004-2007)
Au cours du processus de l'élargissement de l'Union européenne, l'acquis a été divisé en 31 chapitres aux fins de négociation entre l'UE et les États candidats à l'adhésion pour l'élargissement à 25 et à 27. Ces 31 chapitres étaient :

Les 35 chapitres 
Pour les négociations avec la Croatie et la Turquie, l'acquis a été divisé en 35 chapitres dans l'idée de faciliter la négociation des chapitres les plus complexes, de réunir les plus simples, d'implanter certaines politiques dans d'autres chapitres ainsi que d'en renommer certaines.
Ces 35 chapitres sont :

Comparaison
Le tableau suivant présente les différences entre les  et  Élargissements.

Sources

Références

Compléments

Articles connexes 
 Élargissement de l'Union européenne
 Chronologie de l'Union européenne
 Acquis en droit

Liens externes 
 Comment un pays rejoint l’UE ?, sur europa.eu, portail internet de l'Union européenne 
 Acquis communautaire dans le glossaire Europa
 The DGT Multilingual Translation Memory of the Acquis Communautaire: DGT-TM
 JRC-ACQUIS Multilingual Parallel Corpus, Version 3.0

Droit institutionnel de l'Union européenne
Élargissement de l'Union européenne